Michael Friis kan henvise til flere personer:
 Michael Friis (bassist)
 Michael Friis (trommeslager)